Latschach steht für:
 Latschach am Faaker See (slow. Loče), Katastralgemeinde und Ortschaft von Finkenstein am Faaker See, Kärnten
 Latschach (Gemeinde Hermagor-Pressegger See) (slow. Loče), Ortschaft von Hermagor, Kärnten
 Latschach (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Kärnten
 Latschach (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Latschach (Gemeinde Velden am Wörther See) (slow. Loče), Katastralgemeinde und Ortschaft von Velden am Wörther See, Kärnten
 Latschach (Gemeinde St. Stefan), Ortschaft von St. Stefan an der Gail, Bezirk Hermagor, Kärnten